Handicap (termine in lingua inglese traducibile con svantaggio, o anche menomazione, impedimento), è impiegato in diversi ambiti.

Medicina
Handicap, in campo medico e socio-sanitario, è un termine generico usato per indicare una serie di disabilità fisiche o psichiche;

Sport
Handicap, nel golf, è un sistema usato per equilibrare le possibilità di vittoria dei concorrenti, svantaggiando quelli più forti. 
Handicap, nell'ippica, è un sistema usato per equilibrare le possibilità di vittoria dei concorrenti, svantaggiando quelli più forti.
Handicap match, nel wrestling, è una competizione in cui un gruppo di lottatori è in vantaggio numerico (2-1, 3-1, 3-2).

Zoologia
Principio dell'handicap, è un'ipotesi sulla comunicazione e sul comportamento animale.